Le Groupe des Cinq est le nom donné 
 à un groupe de musiciens russes romantiques dans la deuxième moitié du ,
 à un  initiateur du mouvement moderniste brésilien au début du ,
 à un groupe de cinq architectes d'intérieur, actif dans le deuxième quart du  : Pierre Chareau, Pierre Legrain, Raymond Templier, Jean Puiforcat et André Domin
 à un groupe de résistants français actif en 1942 à Alger : Henri d'Astier de La Vigerie, Jacques Lemaigre Dubreuil, Jean Rigault, Jacques Tarbé de Saint-Hardouin et Alphonse Van Hecke.
 à plusieurs groupes économiques de pays :
 Le G5, groupe de discussion et de partenariat économique comprenant, au milieu des années 1970, les États-Unis, le Japon, la RFA, la France et le Royaume-Uni. Ce groupe a progressivement évolué jusqu'à devenir l'actuel G8
 Le , groupe de discussion réunissant, à partir du milieu des années 2000, cinq pays émergents : le Brésil, la Chine, l'Inde, le Mexique et l'Afrique du Sud

Notes et références